Зубаревка — название населённых пунктов в России:
 Зубаревка — хутор в Ленинском районе Волгоградской области.
 Зубаревка — деревня в Звериноголовском районе Курганской области.
 Зубаревка — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Зубаревка — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Зубаревка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Зубаревка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Зубаревка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Зубаревка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Зубаревка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Зубаревка — деревня в Угличском районе Ярославской области.